Thé Lau (schilder) (1889-1958),  Nederlands kunstschilder en grootvader van muzikant Thé Lau
Thé Lau (muzikant) (1952-2015), Nederlands muzikant